Таллон, Таллоне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
 Дейл Таллон (англ. Dale Tallon, нар. 19 жовтня 1950, Руен-Норанда) — колишній канадський хокеїст.